Струя — поток чего-либо в одном направлении, имеющий чёткую границу. В разных областях термин может означать:
 Струя в механике жидкости и газа — часть жидкости, ограниченная поверхностью траекторий точек замкнутого контура.
 Реактивная струя — рабочее тело, истекающее в процессе работы реактивного двигателя, частный случай струи в механике жидкости и газа.
 Струя в математике — особым образом определённое множество классов эквивалентности функций.
 Струя в физике элементарных частиц — несколько частиц, летящих в одном направлении в узком конусе.
 Релятивистская струя в астрономии — потоки плазмы, вырывающиеся из некоторых астрономических объектов.

Топоним 
 Струя — село в Болгарии.
 Струя — железнодорожная платформа в Московской области.
 Струя — посёлок в Шатурском районе Московской области.
 Струя — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Корабли 
 «Струя» — пассажбот Балтийского флота Российской империи.
 «Струя» — тендер Черноморского флота Российской империи.

Другое 
 Бобровая струя, кабарожья струя — традиционное название секрета, вырабатываемого некоторыми видами животных.